Monteiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monteiro (kommun), Paraíba, 
 Monteiro (ort), Paraíba, 
 Álvares Florence (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar